Název Bučovice má více sídel:
 Bučovice, město v okrese Vyškov
 Bučovice (Votice), část města Votice v okrese Benešov
 Bučovice (Heřmanice), část obce Heřmanice v okrese Havlíčkův Brod

Externí odkazy